Vähämäki  ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Vähämäki (* 1981), finnische Comiczeichnerin
 Kaarlo Vähämäki (1892–1984), finnischer Turner
 Mika Vähämäki (* 1989), finnischer Automobilrennfahrer und Model